Hainan (cidade na China)
3024 Hainan (asteroide)

Desambiguação